Гельб (, ):
 План «Гельб» () — кодова назва німецького плану бліцкригу проти країн Бенілюксу та Франції в 1940.
 Розстановка сил в операції «Гельб»
 Ігнас Гельб (1907-1985) — американський лінгвіст і ассиріолог

Див. Також 
 Гельбах (значення)